Tu Veneno () — другий студійний альбом популярної аргентинської акторки та співачки Наталії Орейро, що вийшов в 2000 році.

Список композицій

Офіційні версії та ремікси 

 "Tu Veneno" (Versión Karaoke) (3:00)
 "Tu Veneno" (Remix) (2:33)
 "Basta De Tí" (Radio Dance Remix) (3:20)
 "Basta De Tí" (Extended Dance Remix) (4:17)

Примітки 

Музичні альбоми 2000